Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 159001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 18 kwietnia 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

159001-159100

159101-159200

159201-159300

159301-159400

159401-159500

159501-159600

159601-159700

159701-159800

159801-159900

159901-160000

Przypisy 

Lista planetoid 159001-160000